Чарльз Алкок:
 Чарльз Уильям Алкок (1842—1907) — британский футболист, один из организаторов Футбольной ассоциации Англии и создатель Кубка Англии по футболу
 Чарльз Роджер Алкок (род. 1951) — английский и американский учёный-астроном